Crossosomataceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Crossosomataceae ingår i ordningen pimpernötsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter, och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Crossosomataceae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pimpernötsordningen
Crossosomataceae